Laduholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laduholmen (vid Vättlax, Raseborg), Nyland, 
 Laduholmen (i Storträsket, Raseborg), Nyland, 
 Laduholmen (vid Skärlandet, Raseborg), Nyland, 
 Laduholmen, Sibbo, Nyland, 
 Stackholmen och Laduholmen, Borgå, Nyland, 
 Laduholmen (vid Tirmo, Borgå), Nyland, 
 Laduholmen (vid Bastö, Borgå), Nyland, 
 Laduholmen, Lovisa, Nyland,

Sverige 

 Laduholmen, Orsa, en ö i Orsasjön, Orsa kommun,

Se även
Laduholma

Robotskapade Finlandförgreningar